Хрбине се може односити на:
 Хрбине (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Кантон 10, ФБиХ, БиХ
 Хрбине (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ